Galiomyza är ett släkte av tvåvingar. Galiomyza ingår i familjen minerarflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Minerarflugor
Galiomyza